Турбореали́зм — самоназвание направления, возникшего в российской фантастической литературе в начале 1990-х годов. По мнению некоторых критиков и не участвующих в движении писателей, явился результатом попытки отмежеваться от считающейся «низким жанром» фантастики как таковой.

Турбореализм можно определить как философско-психологическую интеллектуальную фантастику, свободно обращающуюся с реальностями. Произведения, относимые к этому направлению, находятся на стыке фантастики и «обычной» литературы, фантастические допущения являются отправной точкой для произведения, выполненного по канонам социально-психологической прозы. В каком-то смысле, турбореализм есть дальнейшее развитие представления о «реалистической фантастике», заложенного Стругацкими. Термин «турбореализм» пустил в ход Владимир Покровский. К «турбореалистам» относятся такие авторы, как Андрей Столяров, Андрей Лазарчук, в какой-то степени Виктор Пелевин и Михаил Веллер. В близкой к турбореализму манере работают Эдуард Геворкян и Андрей Саломатов.

Андрей Лазарчук даёт следующее определение турбореализма:

Турбореализм подразумевает следующее: наш мир, в основном, представляет собой коллективный вымысел или, по меньшей мере, описание, текст, информационный пакет; непосредственно в ощущениях мы получаем малую толику информации о нём (да и ту, зная кое-что о механизмах восприятия, можем ставить под сомнение), значительно же больше — в виде сообщений, прошедших через многие руки.

<…>

Можно сказать так: турбореализм есть литература виртуального мира, в котором мы существуем.

Турбореализм характеризуется его теоретиками по таким отличительным чертам, как «надтекст», «эпикатастрофичность» и «метарелигия».

Суть принципа «надтекста» — представление о литературе в целом как об информационной волне, катящейся из прошлого в будущее. Для того, чтобы сказать что-то действительно новое, автор должен находиться впереди этой волны, писать с опережением собственного времени. Достигается это повышенной смысловой и эмоциональной насыщенностью текстов произведений турбореализма, из чего естественным образом проистекает множественность трактовок. Принцип «надтекста», который был важен для «турбореалистов» на этапе формирования их движения, носил не столько философско-эстетический, сколько политический характер — он наглядно показывал, почему турбореализм находится в авангарде современной литературы.

Принцип «эпикатастрофизма», напротив, оказался весьма плодотворным. Он постулировал, что человек (социум, мир) существует в условиях перманентной катастрофы — нравственной, социальной, космологической. Применение этого принципа придаёт произведениям «турбореализма» некоторую пессимистичность — и одновременно делает их относительно динамичными.

Принцип «метарелигии» основан на представлении о равнозначности для турбореализма таких начал, как личность, Бог и мир. Именно использование этого принципа позволяет авторам свободно обращаться с реальностями, сталкивать на равных Бога (или Дьявола) и человека, использовать магию не как художественный приём, а как существенную часть описываемой реальности.

Главные произведения турбореализма 
 Андрей Столяров. Ворон (1990);
 Андрей Лазарчук. Опоздавшие к лету (1989—1996);
 Виктор Пелевин. Жизнь насекомых (1992);
 Андрей Столяров. Монахи под Луной (1992);
 Андрей Столяров. Я — мышиный король (1994);
 Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота (1996).

Примечания

Ссылки 
 Сергей Бережной. RU.SF.NEWS FAQ
 Статья С. И. Чупринина в Журнальном Зале Русского Журнала
 Пронзающая сердца, или к вопросу о пост…изме, Николай Романецкий, Интерпресскон 1999

Андрей Лазарчук
Русская фантастика